L'ordre des Calycerales regroupe des plantes dicotylédones ; il ne comporte qu'une famille : les Calycéracées.

Pour la  et la  cet ordre n'existe pas : les Calycéracées sont maintenant situées dans l'ordre des Asterales.

Voir aussi

Article connexe 
 Glossaire de botanique

Liens externes 
 

Ordre de plantes (nom scientifique)